St. Joseph County kan syfta på flera olika countyn i USA

 St. Joseph County, Indiana  
 Saint Joseph County, Michigan